Denílson oder Denilson ist der Name folgender Personen:
 Denílson de Oliveira (* 1977), brasilianischer Fußballspieler, WM-Teilnehmer 1998 und 2002
 Denílson Custódio Machado (* 1943), brasilianischer Fußballspieler, WM-Teilnehmer 1966
 Denilson Luiz Marques de Souza (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Denilson Martinho Gabionetta (* 1985), brasilianischer Fußballspieler
 Denílson Martins Nascimento (* 1976), brasilianischer Fußballspieler
 Denílson Pedro de Souza (* 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Denílson Pereira Neves (* 1988), brasilianischer Fußballspieler

Denílson ist der Familienname folgender Personen:
 Deyvison Denílson (* 1988), brasilianischer Fußballspieler